Меган Шонесси (; родилась 13 апреля 1979 года в Ричмонде, США) — американская теннисистка; победительница итогового турнира WTA (2004) в парном разряде; финалистка одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2007); полуфиналистка четырёх турниров Большого шлема (по два раза — в парном разряде и миксте); победительница 23 турниров WTA (шесть — в одиночном разряде); бывшая четвёртая ракетка мира в парном разряде; обладательница Кубка Хопмана (2008) и финалистка Кубка Федерации (2003) в составе национальной сборной США; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-1996).

Общая информация 
Меганн — одна из четырёх детей Билла и Джой Шонесси. У неё есть два брата (Бреннан и Мэтт) и сестра — Маив. Её отец работает биржевым маклером, а мама — диетологом.

Американка держит у себя дома двух кошек.

Уроженка Ричмонда впервые взяла ракетку в руки в 7 лет.

Меганн предпочитает действовать в ходе матча по всему корту. Одной из отличительных особенностей её игры является сильная подача. Своим любимым покрытием американка называет хард.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Меганн провела вполне успешную юниорскую карьеру — постепенно пройдя все национальные детские и юниорские соревнования она получила в 1996 году возможность сыграть на юниорском Открытом чемпионате Франции, где смогла стать первой американкой со времён Дженнифер Каприати, сыгравшей в титульном матче. Решающий матч сложился не лучшим образом — будущая первая ракетка мира среди взрослых Амели Моресмо позволила ей взять лишь четыре гейма.

На два года раньше — в 1994 году — началась взрослая карьера американки. Сыграв несколько турниров в Мексике, Меганн получила свой первый профессиональный рейтинг.

Постепенно набираясь опыта, американка к 1996 году вошла в топ-300, что позволило ей в мае того года впервые попасть в отбор соревнования WTA. Дебют оказался вполне удачным — 17-летняя теннисистка сначала успешно прошла квалификацию, а затем, обыграв двух игроков топ-100, вышла в четвертьфинал. Это успех позволил Шонесси через несколько недель дебютировать в квалификации взрослого турнира Большого шлема — на Уимблдоне. Осенью Ассоциация тенниса Соединённых Штатов отметила успехи молодого таланта, дав Меганн специальное приглашение в основу своего турнира Большого шлема.

Путь ко второй основе турнира Большого шлема занял полтора года — всё ещё находясь в середине второй сотни рейтинга, Шонесси преодолела отбор на австралийском турнире. Вскоре после этого американка смогла стабилизировать свои результаты и постепенно стала приближаться к первой сотне рейтинга. Выигрыш в июне 50-тысячника в Сочи и выход в четвертьфинал соревнования WTA в Праге позволил ей вскоре преодолеть эту границу. На закрепление на новом уровне уходит ещё около года. В 1999 году Меганн удаётся впервые выиграть матч в основе взрослого турнира Большого шлема — на Уимблдоне обыграна Вирхиния Руано Паскуаль. Постепенно американка начинает обыгрывать всё более статусных соперниц — например через год, она уже в первом круге заставляет покинуть французский турнир Большого шлема местную героиню Жюли Алар-Декюжи, бывшую на тот момент 13-й ракеткой мира.

Работа над своей игрой принсит и более явные результаты: в конце 2000 года она впервые выходит в финал турнира WTA — в Шанхае, где в борьбе за титул она оставляет не у дел узбечку Ироду Туляганову. Через год Меганн выходит на пик своей одиночной формы — несколько финалов на соревнованиях регулярного тура, а также два четвёртых круга на турнирах Большого шлема позволяют ей вплотную подобраться к десятке сильнейших одиночных теннисисток мира. На турнире в Станфорде обыграна на тот момент вторая ракетка мира Винус Уильямс. По итогам сезона Меганн отбирается на Итоговый турнир.

2002—2011 
В 2002 году происходит небольшой откат назад, а через год американке удаётся вернуться в топ-20. Существенной частью этого стала победная серия на старте года, когда Меганн на трёх турнирах выиграла 11 матчей подряд, добыв титул в Канберре и дойдя до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. Добиться качественного прогресса не удаётся и постепенно американка вновь опускается в середину первой сотни, где и закрепляется. В 2005 году, желая что-то поменять в своей игре, Меганн на некоторое время расстаётся с Рафаэлем Фонт де Морой, под чьим руководством она длительное время занималась. Ход не оправдывает себя и чуть более чем через год альянс возрождается.

Другим фактором, повлиявшим на одиночные результаты, становятся успехи в паре, где с 2001 года Меганн играет на уровне лидеров тура. Стабильные результаты здесь приходят лишь в 2003 году, когда в дуэте с Надеждой Петровой. американка конвертирует отдельные победы в титулы, выигрывая помимо прочего и итоговое соревнование 2004 года. После распада пары Меганн так и не нашла себе постоянную партнёршу, с которой смогла бы показывать результаты прежнего уровня. Удачнее других получалось играть с Вирхинией Руано Паскуаль и Анной-Леной Грёнефельд. В этот же период Меганн два года подряд сверхудачно играет турнир смешанных пар домашнего соревнования Большого шлема — в 2006 году, вместе с Джастином Гимельстобом, она доходит до полуфинала, а через год (вместе с Леандром Паесом) играет в финале.

Постепенно стали появляться проблемы со здоровьем. В 2008-09 годах американка больше лечится, чем играет, а окончательно вернувшись в тур Меганн сравнительно быстро понимает, что вернуть прежние одиночный кондиции будет практически невозможно и вскоре она принимает решение об окончании одиночной карьеры. В парном разряде всё оказывается куда удачнее — в 2010 году постепенно образуется постоянная пара с Бетани Маттек-Сандс, которая за год дорастает до статуса одной из сильнейших. Девушки пять раз доходят до титульных матчей.

Летом 2011 года, после ряда неудачных турниров, Меганн завершает карьеру игрока.

Выступления за сборную 
На пике своей одиночной карьеры — в 2002-03 годах — Шонесси удавалось добиться права быть вызванной в команду в Кубке Федерации, за которую в то время выступали Моника Селеш и Дженнифер Каприати. Звёздный час Меганн мог наступить в финале турнира-2003, где она была главной надеждой американок в финале против француженок, но она не справилась с возложенной на неё ответственностью, уступив оба своих матча (сначала Мари Пьерс, а затем Амели Моресмо).

В 2005, 2008-09 годах Шонесси призывалась под знамёна национальной команды в ещё одном турнире — Кубке Хопмана. Наиболее удачным был 2008 год, когда Меганн на один матч заменяла в составе сборной приболевшую Серену Уильямс. Ту встречу у индийцев американцы выиграли, а после возвращения Серены довели турнир до победы.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (33)

Победы (17)

Поражения (16)

Финалы турниров ITF в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров Большого Шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

К — проигрыш в квалификации, НM5 — не Premier Mandotary и не Premier 5

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США